Morpheus kan avse:

Morpheus (datorprogram) – en tidigare fildelningsklient som ansluter till flera olika fildelningsnätverk
Morpheus (datorspel) – ett datorspel utvecklat av Andrew Braybrook
Morpheus (filmbolag)– ett amerikanskt filmbolag
Morpheus (Matrix) – en rollfigur i Matrix-filmerna 
Morpheus (morfningsprogram) – ett program för morfning mellan bilder
 Morpheus – i grekisk mytologi drömmens gud, se Morfeus